Чемпионат СССР 1953 года в классе «Б» проходил в два этапа: на первом этапе 31 клуб в трёх зонах определяли участников финалов; в ходе первого этапа 4 клуба были сняты с турнира. На втором этапе участники финала за 1—6 места разыграли две путёвки в класс «А», а остальные, объединённые по три клуба, выяснили распределение по остальным местам.

Предварительный этап

I зона 

«Спартак» Ташкент был включён в чемпионат со второго круга вместо расформированного ДО (Ташкент).

II зона 

«Химик» Москва был включён в чемпионат со второго круга вместо расформированного ВМС (Москва).

«Калев» (Таллин) был включён в чемпионат вместо проведшего первые 4 игры «Балтфлота»/КБФ (Таллин) с включением его показателей (игры КБФ отмечены звёздочкой).

III зона

Финальный этап

Финал за 1—6 места

Турнир за 7—9 места

Турнир за 10—12 места

Турнир за 13—15 места

Турнир за 16—18 места

Турнир за 19—21 места

Турнир за 22—24 места

Турнир за 25—27 места 

По итогам розыгрыша:
 «Динамо» (Алма-Ата) переименовано в «Локомотив».
 «Динамо» (Минск) переименовано в «Спартак».
 «Спартак» (Тбилиси) расформирован.

Снятые летом с чемпионата страны ДО (Тбилиси) и ДО (Киев) восстановлены и включены в чемпионат 1954 года.

В класс «Б» возвращены команды, ранее игравшие в чемпионате страны: «Энергия» (Саратов), «Нефтяник» (Краснодар), ОДО (Свердловск), «Спартак» (Ужгород).

На сезон 1954 года включены новые команды: «Пищевик» (Минск), ДОФ (Севастополь), «Шахтёр» (Мосбасс), команда города Воронежа.

Примечания

Ссылки 
 Вторая группа СССР 1953 на КЛИСФ

Чемпионат СССР по футболу 1953
1953